Вејл има више значења:
 Вејл (Јужна Дакота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Вејл (Аризона), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Вејл (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Вејл (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Вејл (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон